Макле́йн (, , от ) — один из кланов горной части Шотландии.

История клана 
Название клана в переводе с гэльского означает «сын слуги Святого Иоанна». Согласно другой версии название произошло от гэльского слова leathan, то есть «широкий» или «широкоплечий».

Маклейны ведут происхождение от Джиллина Боевого Топора (Gillean или Gille-Eathain na Tuaigh). Считается, что он был братом Фергуса Макерка, потомка королевского рода Лорнов. В 1263 году Джиллин принимал участие в битве при Ларгсе, которая положила конец владычеству норвежского короля Хокона IV на Гебридских островах.

Септы

Примечания

Ссылки 
 Clan MacLean Society 

Маклейн